Климовщина — топоним.

Белоруссия 
 Климовщина — деревня, Волынецкий сельсовет Верхнедвинского района Витебской области
 Климовщина — деревня, Рожанковский сельсовет Щучинского района Гродненской области

Россия 
 Климовщина — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Енангское сельское поселение.
 Климовщина — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение.
 Климовщина — деревня в Пестовском районе Новгородской области.

Украина 
 Климовщина — село в Самборском районе Львовской области.